Jurgaitschen war der deutsche Name von mehreren Orten in Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:

 Jurgaitschen (1938–1946 Jürgenfelde), heute Judino (Kaliningrad, Osjorsk) im Kreis Darkehmen (Angerapp), Rajon Osjorsk
 Jurgaitschen (1938–1946 Kleinau), danach Malaja Petrowka im Kreis Goldap, Rajon Osjorsk (der Ort existiert nicht mehr)
 Jurgaitschen (1938–1946 Königskirch), heute Kanasch (Kaliningrad) im Kreis Tilsit-Ragnit, Rajon Neman